Vive la France est un slogan patriotique français, traditionnellement prononcé à la fin de chaque allocution présidentielle, et qui peut aussi désigner :
 Vive la France ! (1918), film réalisé par Roy William Neill ;
 Vive la France (1970), film réalisé par Raymond Garceau ;
 Vive la France (1974), film documentaire réalisé par Michel Audiard ;
 Vive la France (1990), album des Musclés.
 Vive la France (2013), film réalisé par Michaël Youn ;